Antsirabe I est un district urbain de Madagascar, qui correspond à la ville d'Antsirabe et est situé dans la partie sud-est de la province d'Antananarivo, dans la région de Vakinankaratra.

Notes et références 

A